Miejscowości w USA:
 Minturn – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Minturn – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Eagle